Het ATP-toernooi van Miami 2019 (met de officiële naam Miami Open presented by Itaú) werd gespeeld van 20 tot en met 31 maart 2019. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Miami.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2019 trok een recordaantal van 388.734 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Miami
ATP-toernooi van Miami